Мурабба (от ) относится к сладкому фруктовому варенью, популярному во многих регионах Южного Кавказа, Центральной Азии, Южной Азии и Ближнего Востока. Обычно его готовят с фруктами, сахаром и специями.

Популярными засахаренными фруктами являются яблоко, абрикос, крыжовник (амла), манго, слива, айва и зимняя дыня.

Галерея

Ссылки 
 Любовью Великих Моголов к фруктам можно объяснить популярность мураббы в Индии на Scroll.in.

Фруктовые блюда
Непальская кухня